Die Miami Open 2019 wurden vom 20. bis 31. März 2019 in Miami Gardens ausgetragen. Sie gehörten zur Kategorie Premier Mandatory, der zweitwichtigsten nach den Grand-Slam-Turnieren, und waren Teil der WTA Tour 2019. Zeitgleich fanden dort auch die Miami Open der Männer statt, ein Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000. Siegerin im Einzel wurde Ashleigh Barty, die damit ihr erstes Premier-Mandatory-Turnier gewinnen konnte und erstmals in ihrer Karriere in die Top Ten der Weltrangliste einzog. Das Doppel konnten Elise Mertens und Aryna Sabalenka für sich entscheiden.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Miami Open 2019 fand am 19. und 20. März 2019 statt. Ausgespielt wurden zwölf Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Folgende Spielerinnen hatten sich über die Qualifikation einen Platz im Hauptfeld erspielt:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Miami Gardens